Talansky ist der Name von:

 Andrew Talansky (* 1988), US-amerikanischer Straßenradrennfahrer
 Morris Talansky (* um 1933), US-amerikanischer Geschäftsmann